Paolo Mozzini (1975) – ex calciatore italiano
 Roberto Mozzini (1951) – ex calciatore italiano